Carlo Campogalliani – regista e attore italiano
 Ettore Campogalliani – compositore, pianista e insegnante italiano
 Francesco Campogalliani – commediografo, attore e burattinaio italiano